Ел Гвајпарин има више значења:

 Ел Гвајпарин (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Гвајпарин (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Гвајпарин (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Гвајпарин (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Гвајпарин, Сан Карлос (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику